El Refugio (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 El Refugio (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Ahuachapán
 El Refugio (berg), een berg in de Westelijke Sierra Madre in Mexico

Zie ook 
 Refugio (doorverwijspagina)